Nymphodoros (Νυμφόδωρος) ist der Name von:

 Nymphodoros (Ethnograph), griechischer Ethnograph aus Amphipolis, 3. Jahrhundert v. Chr.
 Nymphodoros (Schriftsteller), griechischer Schriftsteller aus Syrakus, 3. Jahrhundert v. Chr.
 Nemerios Granonis Nymphodoros, Goldschmied auf Sizilien, 2. Jahrhundert v. oder n. Chr.